El Madronal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Madronal, Acapetahua, Chiapas, 
 El Madronal, Amatenango del Valle, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar